Stenbrotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stenbrotjärnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stenbrotjärnet, sjö i Säffle kommun, 
Stenbrotjärnen, Gästrikland, sjö i Gävle kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn